Єсеник — місто в Оломоуцькому краї Чехії.
 Єсеник — адміністративно-територіальна одиниця в Оломоуцькому краї.

Див. також 
 Єсеник-над-Одроу
 Грубий Єсеник
 Низький Єсеник